

Персоналії 

 Варда — візантійський державний діяч, фактичний правитель держави в період регентства (856—866) при малолітньому імператорові Михаїлі III.
 Варда Євген (11 квітня 1942 — †6 січня 1992) — українсько-ассирійський перекладач, літератор, письменник, журналіст
 Варда Фока (р. н. невідомий — †989) — візантійський полководець, племінник імператора Никифора II Фоки (963—969).
 Аньєс Варда́ (, Arlette Varda, 30 травня 1928, Іксель, Брюссель, Бельгія — †2019) — французька кінорежисерка, сценаристка і продюсер художнього і документального кіно, а також відомий фотограф.
 Варда (Вардануш Сосівна Мартиросян) (. 1985) — українська співачка, актриса, танцівниця на пілоні.

Населені пункти 
 Варда (Светий Юрій-в-Словенських Горицях) (словен. Varda) — поселення в общині Светий Юрій-в-Словенських Горицях, Подравський регіон‎, Словенія.

Інше
 174567 Варда